Buprestis är ett släkte av flockblommiga växter. Buprestis ingår i familjen flockblommiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Buprestis (Apiaceae)
Flockblommiga växter

en:Buprestis